Вільпаризі́, Вільпарізі () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 22 км на північний схід від Парижа, 50 км на північ від Мелена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 9542 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 25160,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Фредерік Дею (*1972) — відомий у минулому французький футболіст, захисник.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Вільпаризі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сена і Марна

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Сена і Марна